Rocky Balboa (postać fikcyjna) – bohater serii filmów
 Rocky Balboa (film) – szósty film ze słynnej serii